bolero – taniec i forma muzyczna
 bolero – części garderoby
 Boléro – utwór Maurice’a Ravela
 Bolero – balet z muzyką Maurice'a Ravela
 Bolero a-moll op. 19 – utwór Fryderyka Chopina, skomponowany w 1833
 Bolero – firma zajmująca się produkcją i sprzedażą odzieży
 Bolero – albański film z 1997 roku